Mariam Coulibaly (née en 1977), animatrice de télévision ivoirienne
Mariam Coulibaly (née en 1997), joueuse de basket-ball malienne
Mariam Coulibaly, athlète handisport malienne
Mariam Coulibaly, femme politique malienne